Auf Teufel komm raus bezeichnet

Filme
 Auf Teufel komm raus (1980), US-amerikanischer Actionfilm von Paul Glickler
 Auf Teufel komm raus (1995), österreichisches Filmdrama von Wolfgang Murnberger
 Auf Teufel komm raus (2010), deutscher Dokumentarfilm von Mareille Klein und Julie Kreuzer

Musik
 Auf Teufel komm raus (EP), Kollabo-EP der deutschen Rapper Bonez MC und Kontra K

Brettspiele
 Auf Teufel komm raus (Brettspiel 2013), ein Familien-Brettspiel von Tanja und Sarah Engel, Spieleverlag Zoch
 Auf Teufel komm raus (Brettspiel 1995), ein Familien-Brettspiel von Nicolaas Neuwahl, ASS Verlag

 Auf Teufel komm raus (Brettspiel 1983), ein Familien-Brettspiel von Reinhold Wittig, Edition Perlhuhn, Fagus